Sunjeong ist der Name von:

 Sunjeong (Kaiserin) (1894–1966), letzte Kaiserin der Joseon-Dynastie in Korea

Weitere Bezeichnung für
 die japanischen Comics Shōjo-Manga